Луи Жилле:
 Жилле, Луи (в монашестве Лев; 1892—1980) — священнослужитель, архимандрит Западноевропейского экзараха Русских церквей Константинопольского патриархата, церковный писатель.
  (1876—1943) — французский историк искусства и литературы.